Абрамець — українське прізвище, яке утворене від чоловічого імені Абрам.

Походження 

Прізвище Абрамець є народною формою єврейського імені Авраам, що в перекладі з давньоєврейської мови означає «батько народів».

Авраам в П'ятикнижжі називається родоначальником єврейського народу, він перший з трьох патріархів. Крім того, його вважають також родоначальником арабів. Авраам — нащадок Евера (Евера), правнука Сіма (Шема), першого сина Ноя.

Найімовірніше, прізвища Абрамець почали використовувати приблизно в XIV столітті, що обумовлено історичними процесами.

Прізвище Абрамець утворилася за допомогою суфікса: -ець.

Спочатку він мав таке значення: «маленький», «молода людина», «син». Тому Абрамець буквально розумілося як «син Абрама». Пізніше древній суфікс -ець втратив своє пряме значення і зберігся лише як фамільний.

Поширення в Україні 
За поширенням прізвище займає 20539-тє місце в Україні. Чисельність носіїв: 236 осіб (Суми 32, Монастирський район 28, Бучацький район 16, Івано-Франківськ 14, Львів 10, Бережанський район 9, Теребовлягський район 7, Заліщинський район 7, Сумський район 7, Тисменцький район 6, Дніпро 6).

Відомі носії 

 Абрамець Іван (нар. 1995 р.) — футболіст «Нива» (Бережани) Тернопільської області.
 Абрамець Ігор Ігорович (нар. 1941 р.) — лікар-фармаколог, доктор медичних наук (1989)

Подібні прізвища в Україні 
Інші схожі прізвища, що поширені в Україні: Абрамейцев, Абрамен, Абраменко, Абраменков, Абраменя, Абрамец, Абрамкин, Абрамкін, Абрамко, Абрамков, Абрамов, Абрамович, Абрамовіч, Абрамовський, Абрамовських, Абрамовц, Абрамочкін, Абрамук, Абрамушкін, Абрамцев, Абрамцов, Абрамчаєв, Абрамчев, Абрамченко, Абрамченков, Абрамчик, Абрамчиков, Абрамчук, Абрамьонок, Аврам, Авраменко, Авраменков, Аврамишин, Аврамич, Аврамкин, Аврамкін, Аврамко, Аврамков, Аврамов, Аврамович, Аврамогло, Аврамук, Аврамушкін, Аврамцев, Аврамцов, Аврамчев, Аврамченко, Аврамченков, Аврамчик, Аврамчиков, Аврамчук,

Примітки